Новиков, Александр Александрович:
 Новиков, Александр Александрович (1900—1976) — Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.
 Новиков, Александр Александрович (род. 1945) — советский и российский математик.
 Новиков, Александр Александрович (род. 1978) — российский музыкант, саксофонист и педагог.
 Новиков, Александр Александрович (род. 1984) — российский футболист.